Александр Нечипоренко:
 Нечипоренко, Александр Захарович (1916—1980) — советский уролог, автор анализа мочи по Нечипоренко.
  (род. 1947) — украинский политик, народный депутат Украины.